Hölty-Gymnasium steht für:

 Hölty-Gymnasium Wunstorf
 Hölty-Gymnasium Celle